Mersal steht für:

 Mersal (Film), indischer Film von Atlee (2017)

Mersal ist der Familienname folgender Personen:

 Hatem Mersal (* 1975), ägyptischer Weitspringer
 Sayed Mersal (1937–2022), ägyptischer Boxer